Татьяна Александровна Куницына — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 

Родилась в 1921 году. Член КПСС.

Участница Великой Отечественной войны. С 1946 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. 

В 1946—1991 гг. — в клинической ординатуре при кафедре общей хирургии, ассистент, доцент, заведующая кафедрой факультетской хирургии и онкологии Саратовского государственного медицинского университета имени В. Г. Разумовского.

Автор более 200 научных работ, 4 учебно-методических руководств, 2 монографий, под её руководством защищены 3 докторские и 19 кандидатских диссертаций.

Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го созыва.

Почётный гражданин города Саратова.

Умерла в 2011 году.

Ссылки 
 Куницына
 Куницына

Доктора медицинских наук
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Почётные граждане Саратова